Марина Эракович — победительница турнира. Во втором раунде она обыграла прошлогоднюю чемпионку — Софию Арвидссон.

Общая информация 
Марина Эракович прервала многолетнюю серию представительниц Новой Зеландии без титулов на одиночных соревнованиях WTA. До неё последний титул был завоёван в апреле 1989-го года, когда Белинда Колдуэлл победила на турнире в Сингапуре.

Посев 

  Кирстен Флипкенс (Четвертьфинал)
  София Арвидссон (Второй раунд)
  Сабина Лисицки (Финал, отказ)
  Хезер Уотсон (Четвертьфинал)

<li>  Луция Градецкая (Первый раунд)
<li>  Шанель Схеперс (Первый раунд)
<li>  Магдалена Рыбарикова (Полуфинал)
<li>  Кристина Младенович (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

US National Indoor 2013